Бага-Бурул:
 Бага-Бурул — посёлок в Ики-Бурульском районе Калмыкии.
 Бага-Бурул — посёлок в Городовиковском районе Калмыкии.